Un trouvère est un poète-musicien de langue d'oïl du Moyen Âge.
 Il trovatore est un opéra italien de Giuseppe Verdi (créé en 1853).
 Le Trouvère est la version française de cet opéra (créé en 1857).
 Il trovatore est un film italien de Carmine Gallone (1949).
 Le Trouvère est le nom d'un train express Paris-Calais, avec voiture-spectacle (1986-1995)